La Torre Duilio, detta anche "Pier Paolo Maggiora" fa parte del progetto di riqualificazione della storica Fiera di Milano. Raggiungerà un'altezza di 130 metri e sarà il quarto grattacielo più alto della zona Business District CityLife (zona ex-Fiera in riqualificazione).

La torre sarà raggiungibile alla fermata Tre Torri della linea M5, situata nell'omonima Piazza centrale.

Costruzione 
La sua costruzione deve ancora iniziare ma non è stata ancora programmato l'inizio lavori sebbene la sua volumetria sia prevista dal piano regolatore.

Trasporti 
  Tre Torri

Note

Voci correlate 
 Grattacieli in Italia
 Grattacieli di Milano
 CityLife
 Torre Isozaki
 Torre Hadid
 Torre Libeskind

Collegamenti esterni 
 
 

Grattacieli di Milano
Edifici futuri